Thomas Dugdale peut faire référence à:

 Thomas Dugdale,  baron Crathorne (1897–1977), homme politique britannique du Parti conservateur
 Thomas Cantrell Dugdale (1880–1952), artiste britannique
 , bateau à aubes